

Pessoas
Kristine Lilly
William Lilly
Eli Lilly
Evangeline Lilly

Localidades
Lilly (Eure)
Lilly (Geórgia)
Lilly (Pensilvânia)

Outros
Eli Lilly and Company - uma empresa farmacêutica
Lilly Truscott

Desambiguação